Le canon de 155 mm modèle F3 automouvant, a été développé au début des années 1950 par l'Armée française pour remplacer ses  américains.

Caractéristiques 

Le modèle F3 est le plus petit et le plus léger des canons automoteurs de  jamais produit et, en raison de sa taille et de son faible coût, il a rencontré un succès considérable sur le marché de l'exportation. Dérivé de l'AMX-13, le modèle F3 se démarque en ne disposant de place à l'intérieur que pour seulement deux des huit membres de l'équipage requis, le conducteur et le chef de pièce, les autres embarquant dans un véhicule de soutien (AMX-VCA ou camion). Cela permet au canon de  (33 calibres) d'être placé sur un châssis plus compact que celui employé par d'autres armées, mais expose les membres de l'équipage. La portée est inférieure à 20 km.

L’AMX-VCA, Véhicule à Chenille d’Accompagnement, également sur le châssis de l’AMX-13, transporte le pilote, sept membres de la pièce d’artillerie et vingt-cinq obus avec les charges propulsives. Il peut tracter une remorque de ravitaillement en munition ARE 2T F2, qui contient trente obus et charges propulsives supplémentaires.

Production 

L'obusier lui-même est construit par les Ateliers de construction de Tarbes (ATS) et il est dérivé du tube du l'obusier . Le châssis est fabriqué par les ateliers de construction de Roanne (ARE) à l'origine puis, à partir de 1965, la fabrication est transférée auprès de Creusot-Loire pour laisser la place aux chaines de montage de l'AMX-30. Les essais sont conduits par les Établissements d’Études et de Fabrication d'Armement de Bourges (EFAB).

La production totale de 155 modèle F3 s'élève à . À partir de 1993, Mécanique Creusot-Loire a été racheté par Giat Industries, et, en 2006, a été rebaptisé Nexter. En 1997, la France a fourni les dix derniers  modèle F3 au Maroc.

Les opérateurs 

 
  - 24 fabriqués sous licence; à remplacer par 36 M109 howitzers
  - 47
  - 12
  - 15
  - plus en service
  - 100, en service en 2020
  - 12
  - 20
  - 22
  - 12

Références

Notes

Bibliographie 
 
 
 
 

Artillerie de calibre 155 mm
Obusier automoteur
Véhicule militaire blindé à chenilles